Аржі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Аржі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен